Рефю́ж (от  — убежище, прибежище) — может означать:

 Рефюж — огороженная или приподнятая специальная площадка (обычно у трамвайной остановки) для безопасности пешеходов среди мостовой.

Населённый пункт 
  — некорпоративное сообщество, расположенное в округе Вашингтон, штат Миссисипи, США.
  — некорпоративное сообщество, расположенное в округе Хьюстон, штат Техас, США.

Персоналии 
  (1564—1617) — сеньор  и ; французский придворный, государственный деятель и писатель.

Refuge 
  — сайд-проект немецкой группы Rage.
  — лейбл современной христианской музыки, основанный в 1980 году Грегом Нельсоном, Джеком Хафером и Рэем Неноу.

 Музыкальные альбомы
 «» — музыкальный мини-альбом немецкой хэви-метал группы Rage, выпущенный в 1994 году.
 «» — музыкальный альбом Жана-Луи Обера 2019 года.
 «» — музыкальный альбом Carbon Based Lifeforms 2014 года.
 «Far from Refuge» — третий студийный альбом ирландской пост-рок-группы God is an Astronaut, вышедший в 2007 году.

См. также 

  — место в здании, предназначенное для удержания людей во время пожара или другой чрезвычайной ситуации, когда эвакуация может быть небезопасной или невозможной.